Kim Dae-ho – (1986-vivente) calciatore sudcoreano, portiere
Kim Dae-ho – (1988-vivente) calciatore sudcoreano, difensore centrale
Kim Dae-ho – (1994-vivente) calciatore sudcoreano, terzino destro